Le mot campestre est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier neutre) d'un adjectif latin signifiant « des champs, champêtre ». C'est aussi un adjectif portugais (même sens).

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot campestre est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales ou végétales rencontrées dans les champs, et dont le genre (biologique) a un nom du genre neutre. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la Rome antique, le campestre est une sorte de caleçon que portent les soldats s'entraînant au Champ de Mars.

Toponyme

Brésil 
 Campestre, une municipalité de l'Alagoas ;
 Campestre, une municipalité du Minas Gerais ;
 Campestre de Goiás, une municipalité du Goiás ;
 Campestre do Maranhão, une municipalité du Maranhão ;
 Campestre da Serra, une municipalité du Rio Grande do Sul ;

France 
 Campestre-et-Luc, une commune du Gard (région Occitanie).

Notes et références 

Épithète spécifique